Puchar UEFA 2005/2006 () – 35. edycja międzynarodowego klubowego turnieju piłki nożnej Puchar UEFA, zorganizowana przez Unię Europejskich Związków Piłkarskich w terminie 12 lipca 2005 – 10 maja 2006. W rozgrywkach zwyciężyła drużyna Sevilla FC.

Obrońca pucharu, CSKA Moskwa, odpadł w fazie grupowej.

I runda kwalifikacyjna 
14 i 28 lipca 2005

II runda kwalifikacyjna 
11 i 25 sierpnia 2005

I runda zasadnicza 
Pierwsze mecze :

15 września 2005

Rewanże :

29 września 2005

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B 

19 października 2005
 Łokomotiw Moskwa – RCD Espanyol 0:1 (0:0)
Tamudo 54'

20 października 2005
 Maccabi Petach-Tikva – US Palermo 1:2 (1:1)
Golan 45' – Brienza 11', Terlizzi 77'

3 listopada 2005
 Brøndby IF – Maccabi Petach-Tikva 2:0 (0:0)
Lantz 67', Absalonsen 83'
 US Palermo – Łokomotiw Moskwa 0:0

23 listopada 2005
 Łokomotiw Moskwa – Brøndby IF 4:2 (0:2)
Łoskow 59', 64', 84', Lebiedienko 63' – Retow 12', Skoubo 28'

24 listopada 2005
 RCD Espanyol – US Palermo 1:1 (0:1)
Moises Hurtado 90' – Gonzalez 44'

30 listopada 2005
 Brøndby IF – RCD Espanyol 1:1 (0:1)
Skoubo 66' – Tamudo 41'
 Maccabi Petach-Tikva – Łokomotiw Moskwa 0:4 (0:1)
Łoskow 27', Liebiedienko 47', 48', Ruopolo 52'

15 grudnia 2005
 RCD Espanyol – Maccabi Petach-Tikva 1:0
 US Palermo – Brøndby IF 3:0

Grupa C 

20 października 2005
 Halmstads BK – Hertha BSC 0:1 (0:0)
Neuendorf 64'

 Steaua Bukareszt – RC Lens 4:0 (3:0)
Iacob 14' Goian 17' Dica 43' 63'

3 listopada 2005
 RC Lens – Halmstads BK 5:0 (2:0)
Cousin 16', 23', 47', Jemaa 73', Lachor 90'
 UC Sampdoria – Steaua Bukareszt 0:0

24 listopada 2005
 Hertha BSC – RC Lens 0:0
 Halmstads BK – UC Sampdoria 1:3 (1:1)
Djurić 18' – Volpi 31', Diana 67', Bonazzoli 87'

30 listopada 2005
 UC Sampdoria – Hertha BSC 0:0
 Steaua Bukareszt – Halmstads BK 3:0 (1:0)
Radoi 10', Goian 63', Iacob 71'

15 grudnia 2005
 Hertha BSC – Steaua Bukareszt 0:0
 RC Lens – UC Sampdoria 2:1

Grupa D 

20 października 2005
 Dnipro Dniepropetrowsk – AZ Alkmaar 1:2 (0:0)
Matiuchin 72' – Arweładze 13' Sektioui 52'

 Grasshopper Club – Middlesbrough F.C. 0:1 (0:1)
Hasselbaink 10'

3 listopada 2005
 Litex Łowecz – Grasshopper Club 2:1 (1:0)
Novaković 13' Sandrinho 81' – Dos Santos 90'
 Middlesbrough F.C. – Dnipro Dniepropetrowsk 3:0 (1:0)
Ayegbeni 36', Viduka 50', 56'

24 listopada 2005
 AZ Alkmaar – Middlesbrough F.C. 0:0
 Dnipro Dniepropetrowsk – Litex Łowecz 0:2 (0:0)
Novaković 77', Nazarienko 90 – sam.

30 listopada 2005
 Grasshopper Club – Dnipro Dniepropetrowsk 2:3 (0:2)
Toure 85', Renggli 90' – Nazarienko 39', Krawczenko 62', Michalienko 83'
 Litex Łowecz – AZ Alkmaar 0:2 (0:1)
van Galen 10', Sektioui 82'

15 grudnia 2005
 Middlesbrough F.C. – Litex Łowecz 2:0
 AZ Alkmaar – Grasshopper Club 1:0

Grupa E 

20 października 2005
 FC Basel – RC Strasbourg 0:2 (0:2)
Diané 15' Boka 25'

 Tromsø IL – AS Roma 1:2 (1:1)
Årst 42' – Kuffour 35' Cufre 84'

3 listopada 2005
 FK Crvena zvezda – FC Basel 1:2 (1:1)
Purović 25' – Delgado 28' – k., Rossi 88'
 RC Strasbourg – Tromsø IL 2:0 (1:0)
Pagis 38', Arrache 66'

24 listopada 2005
 Tromsø IL – FK Crvena zvezda 3:1 (2:1)
Kibebe 22', Årst 36', 74' – k. – Żigić 24'
 AS Roma – RC Strasbourg 1:1 (0:0)
Cassano 73' – Bellaid 52'

1 grudnia 2005
 FK Crvena zvezda – AS Roma 3:1
 FC Basel – Tromsø IL 4:3

14 grudnia 2005
 AS Roma – FC Basel 3:1
 RC Strasbourg – FK Crvena zvezda 2:2

Grupa F 

20 października 2005
 CSKA Moskwa – Olympique Marsylia 1:2 (0:2)
Vagner Love 80' – Lamouchi 23' Niang 38'

 FC Dinamo Bukareszt – SC Heerenveen 0:0

3 listopada 2005
 Levski Sofia – FC Dinamo Bukareszt 1:0 (0:0)
Angelow 90'
 SC Heerenveen – CSKA Moskwa 0:0

24 listopada 2005
 CSKA Moskwa – Levski Sofia 2:1 (0:0)
Vagner Love 49', 73' – Domowczyski 90'
 Olympique Marsylia – SC Heerenveen 1:0 (0:0)
Taiwo 87' – k.

1 grudnia 2005
 Levski Sofia – Olympique Marsylia 1:0
 FC Dinamo Bukareszt – CSKA Moskwa 1:0

14 grudnia 2005
 Olympique Marsylia – FC Dinamo Bukareszt 2:1
 SC Heerenveen – Levski Sofia 2:1

Grupa G 

20 października 2005
 Stade Rennais – VfB Stuttgart 0:2 (0:0)
Tomasson 87' Ljuboja 90' – k.

 Szachtar Donieck – PAOK FC 1:0 (0:0)
Brandāo 68' – k.

3 listopada 2005
 Rapid Bukareszt – Stade Rennais 2:0 (1:0)
Niculae 41', Buga 67'
 VfB Stuttgart – Szachtar Donieck 0:2 (0:1)
Fernandinho 31', Marica 88'

24 listopada 2005
 PAOK FC – VfB Stuttgart 1:2 (0:0)
Karipidis 48' – Ljuboja 85', 90' – k.
 Szachtar Donieck – Rapid Bukareszt 0:1 (0:0)
Maldarasanu 87'

1 grudnia 2005
 Stade Rennais – Szachtar Donieck 0:1
 Rapid Bukareszt – PAOK FC 1:0

14 grudnia 2005
 VfB Stuttgart – Rapid Bukareszt 2:1
 PAOK FC – Stade Rennais 5:1

Grupa H 

20 października 2005
 Zenit St. Petersburg – Vitória SC 2:1 (1:0)
Spivak 39' – k., Arszawin 54' – Neca 59'

 Beşiktaş JK – Bolton Wanderers 1:1 (1:1)
Ailton 7' – Borgetti 29'

3 listopada 2005
 Bolton Wanderers – Zenit St. Petersburg 1:0 (1:0)
Nolan 24'
 Sevilla FC – Beşiktaş JK 3:0 (0:0)
Saviola 64', Kanoute 65', 89'

24 listopada 2005
 Vitória SC – Bolton Wanderers 1:1 (0:0)
Saganowski 85' – Te 87'
 Zenit St. Petersburg – Sevilla FC 2:1 (1:0)
Kerżakow 11', 89' – Saviola 90'

1 grudnia 2005
 Sevilla FC – Vitória SC 3:1
 Beşiktaş JK – Zenit St. Petersburg 1:1

14 grudnia 2005
 Vitória SC – Beşiktaş JK 1:3
 Bolton Wanderers – Sevilla FC 1:1

1/16 finału 
15 lutego 2006

Rewanże :

23 lutego 2006

1/8 finału 
9 marca 2006

Rewanże :

16 marca 2006

1/4 finału 
30 marca 2006

Rewanże:

6 kwietnia 2006

1/2 finału 
20 kwietnia 2006

Rewanże:

27 kwietnia 2006

Finał 

Puchar UEFA
2005 w piłce nożnej
2006 w piłce nożnej